Abelsen ist der Familienname folgender Personen:

 Arĸalo Abelsen (* 1946), grönländischer Politiker (Atassut)
 Emil Abelsen (1943–2005), grönländischer Politiker
 Hendrik Abelsen (1916–?), grönländischer Pastor, Katechet und Landesrat
 Isak Abelsen (1879–1956), grönländischer Landsråd
 Ivalo Abelsen (* 1971), grönländische Malerin, Grafikerin und Briefmarkenkünstlerin
 Maliina Abelsen (* 1976), grönländische Politikerin, Unternehmerin und Soziologin
 Marius Abelsen (1929–1972), grönländischer Landesrat und Politiker
 Martha Abelsen (* 1957), grönländische Politikerin (Siumut), Beamtin und Sozialarbeiterin